Julius – nomen romano
Julius – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Giulio
Julius – mascotte del marchio di abbigliamento Paul Frank Industries

Persone
Albin Julius – musicista, cantante e produttore discografico austriaco
Anthony Julius – avvocato e saggista britannico
David Julius – fisiologo statunitense 
Kyle Julius – ex cestista e allenatore di pallacanestro canadese con cittadinanza italiana
Orlando Julius – cantante, sassofonista e compositore nigeriano